

Топоним

Австрия 

 Лицен — центр округа Лицен в земле Штирия.
 Лицен — округ в федеральной земле Штирия.